Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Florian Mayer che ha battuto in finale Ernests Gulbis 7-64, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Florian Mayer (Campione)
 Thierry Ascione (semifinali)
 Konstantinos Economidis (quarti di finale)
 Benedikt Dorsch (primo turno)

 Vasilīs Mazarakīs (quarti di finale)
 Wayne Odesnik (secondo turno)
 Dominik Meffert (primo turno)
 Ernests Gulbis (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2006